Tomasz Pilch (ur. 20 października 2000 w Cieszynie) – polski skoczek narciarski, reprezentant klubu WSS Wisła. Medalista mistrzostw kraju.

Jest siostrzeńcem Adama Małysza.

Przebieg kariery 
29 sierpnia 2015 w Szczyrku zadebiutował w FIS Cup. Pierwsze punkty cyklu zdobył dzień później po zajęciu 27. pozycji. Znalazł się w składzie kadry młodzieżowej reprezentacji Polski na sezon 2016/2017. We wrześniu 2016 zadebiutował w Letnim Pucharze Kontynentalnym, zajmując miejsca w czwartej i piątej dziesiątce. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2017 zajął 25. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie. W marcu 2017 zadebiutował w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego, nie zdobywając punktów.

Nie startował na początku sezonu letniego 2017 z powodu kontuzji mięśnia czworogłowego uda. W otwierającym sezon 2017/2018 Pucharu Kontynentalnego konkursie w Whistler odniósł zwycięstwo. Były to równocześnie pierwsze punkty Pilcha w zawodach tej rangi. W kolejnych rozgrywanych w grudniu 2017 zawodach cyklu jeszcze dwukrotnie stawał na podium: był 1. w Ruce i 2. w Engelbergu. 4 stycznia 2018 zadebiutował w konkursie indywidualnym Pucharu Świata, zajmując 42. miejsce w zawodach w Innsbrucku. 28 stycznia 2018 zdobył pierwszy punkt cyklu, kończąc na 30. pozycji konkurs w Zakopanem. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2018 zajął 4. miejsce w konkursie indywidualnym, 5. w drużynie męskiej i 8. w konkursie mieszanym.

W lipcu 2018 w Wiśle zajął 17. miejsce w swoim debiucie w Letnim Grand Prix. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2019 zajął 53. miejsce indywidualnie, 6. w drużynie męskiej i 9. w mieszanej. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2020 zajął 9. pozycję indywidualnie oraz w drużynie męskiej, a także 7. w zespole mieszanym. W ramach Letniego Grand Prix 2020 zajął 4. i 7. miejsce w zawodach w Wiśle. W sezonie zimowym 2020/2021 zdobył 1 punkt Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce w pierwszym konkursie w Niżnym Tagile, a w Pucharze Kontynentalnym raz zwyciężył i raz był trzeci.

W sezonie zimowym 2021/2022 nie zdobył żadnych punktów Pucharu Świata ani Pucharu Kontynentalnego.

Zdobywał medale mistrzostw Polski. Indywidualnie w grudniu 2020 zwyciężył w jednoseryjnym konkursie, a latem 2021 zajął 3. miejsce. W konkursach drużynowych zdobył srebrny medal w ramach Letnich Mistrzostw Polski 2016 oraz 2019 oraz złoty latem 2021.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty T. Pilcha na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 18 lutego 2023

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 22 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan na 17 grudnia 2022

Mistrzostwa Polski

Zimowe mistrzostwa Polski seniorów 
Stan na 22 grudnia 2020. Opracowano na podstawie.

Letnie mistrzostwa Polski seniorów 
Stan po zakończeniu sezonu letniego 2020. Opracowano na podstawie.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Skoczkowie narciarscy WSS Wisła
Ludzie urodzeni w Cieszynie
Urodzeni w 2000